Ćirković ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Ćirković (* 2001), serbischer Fußballspieler
 Lazar Ćirković (* 1992), serbischer Fußballspieler
 Milivoje Ćirković (* 1977), serbischer Fußballspieler
 Miroslav Ćirković (* 2000), bosnischer Fußballspieler
 Mladen Ćirković (* 1953), serbischer General
 Sima Ćirković (1929–2009), jugoslawischer bzw. serbischer Historiker